Осиновка — микрорайон Братска, бывший посёлок городского типа в Иркутской области.

География 
Расположен на правом берегу реки Ангара. Примыкает к посёлку Гидростроитель.

История 
До возникновения посёлка на этом месте была обоснована крестьянская заимка, прикрытая осиновыми перелесками. Отсюда и пошло нынешнее название поселка — Осиновка. Недалеко от поселения находились поля и сенокосные угодья.

В конце 1950-х годов, при постройке Братской ГЭС и заполнении территории посёлка Заярск-2 водами Братского водохранилища нужно было найти место для размещения посёлка, железнодорожной станции, лесозаготовительного участка, мастерских депо и других служб и помещений, оставшихся от бывших лагерных подразделений Ангарлага и управления «Ангарстроя». Было несколько предложений в разных местах города, но остановились на Осиновке.

В 1956 году в полевых условиях была образована железнодорожная станция Осиновка, необходимая для строителей Братской ГЭС. Появился небольшой с рублёными домиками поселок. Железнодорожный путь проходил от Правобережного полустанка Ангаро — Ленской магистрали, проложенной в 1955 году.

Из перевезённых жилых домов возник в Осиновке целый обособленный жилой массив — Заярский. Большинство же строений в поселке возведено заново со всеми коммунальными удобствами из бетона и кирпича.

С 1999 года присоединён к Братску.

Население 
В 1973 году в посёлке проживало 12,4 тыс. жителей.

Инфраструктура 
В Осиновке расположилось управление «Ангарстрой» и ряд его подразделений: строительно-монтажные поезда (СМП), центральная автобаза (ЦАБ)и другие, силами которых был построен весь жилой фонд и социальные объекты — школы, детские сады, дом культуры, стадион «Локомотив», крытый бассейн и другие.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Проходит федеральная автотрасса А-331 Вилюй

Культура 
В поселке находится дом культуы "Транспортный строитель" и несколько памятников и монументов, в том числе монумент "Транспортным строителям Восточной Сибири".

Литература 
 В. М. Рудых — Родословная Падуна

Примечания 

Микрорайоны Братска
Бывшие посёлки городского типа Иркутской области

населённые пункты, упразднённые в 1999 году
населённые пункты, вошедшие в состав Братска